Ранчо лос Фреснос има више значења:

 Ранчо лос Фреснос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лос Фреснос (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику